Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sport Lisboa e Benfica  nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.

Stagione

Maglie e sponsor

Organigramma societario

Rosa 
 Rosa e numerazione aggiornate all’8 gennaio 2023.

Risultati

Primeira Liga

Girone di andata

Note